Рэтбоун — фамилия. Известные носители:
 Бэзил Рэтбоун (1892—1967) — английский актёр.
 Джексон Рэтбоун (род.1984) — американский актёр и участник музыкальной группы «100 Monkeys».